

Patronyme 

 Jean Del Cour (1627-1707), sculpteur belge ;
 Charles Delcour (1811-1889), juriste et homme politique belge ;
 Bertrand Delcour (1961-2014), écrivain français.

Toponyme 

 Place Delcour, place belge du quartier d'Outremeuse à Liège.